Натуральне число 2084
 2084 рік до нашої ери
 2084 рік нашої ери